Епи́скоп Са́вва (, в миру Лаша Андреевич Инцкирвели, ; род. 22 июня 1981, деревня Вакийвари, Озургетский муниципалитет) — архиерей Грузинской православной церкви, епископ Северо-Американский.

Биография 
Родился 22 июня 1981 года в Махарадзевском районе Грузинской ССР в семье инженера Андро Инцкирвели и Лии Кутидзе.

4 апреля 1993 года протоиерей Василий Киквадзе крестил его в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Шемохмеди Озургетского муниципалитета. Протоиерей Василий (впоследвие архимандрит Иоанн) стал его первым духовным наставником.

В 1996 году по благословению митрополита Шемокмедельского Иосифа (Киквадзе) поступил в Батумскую духовную семинарию им. Иоанна Богослова. В годы учёбы проявил склонность к монашеству и некоторое время прожил послушником в Монастыре Махера на Кипре.

В 2000 году, по выпуске из семинарии, по благословлению Католикоса-Патриарха Илии II и митрополита Батумского Димитрия (Шиолашвили), отправился продолжать своё образование в Сербию, где с 2001 по 2007 год учился на Богословском факультете Белградского университета.

В 2008 году возвратился в Грузию. Принял иночество с именем Георгий от митрополита Батумского Димитрия (Шиолашвили) и был назначен секретарём Батумской епархии.

29 июня 2009 года принял монашество с именем Савва. 5 июля того же года был рукоположен во иеродиакона.

В октябре 2010 года по благословению Католикоса-Патриарха Илии II уехал служить в США.

26 октября 2010 года управляющим грузинскими приходами в Северной Америке митрополитом Батумским Димитрием был рукоположен во иеромонаха, став первым клириком Грузинской Церкви рукоположенным на Северо-Американском континенте. В тот же день назначен настоятелем монастыря святого Давида Строителя в Хэновере, штат Пенсильвания, в и грузинской церкви святого Георгия в Филадельфии, штат Пенсильвания.

22 мая 2011 года митрополитом Батумским Димитрием был возведён в сан игумена.

9 февраля 2013 года был возведён в сан архимандрита.

В марте 2013 года назначен настоятелем Богородице-Рождественского храма в Бруклине, Нью-Йорк.

13 октября 2013 года награждён посохом и мантией.

3 июня 2014 года был избран епископом новоучреждённой Северо-Американской епархии Грузинского патриархата.

22 июня того же года хиротонисан во епископа Северо-Американского. Хиротонию в кафедральном соборе Светицховели возглавил католикос-патриарх всея Грузии Илия II в сослужении членов Священного Синода Грузинской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 Bishop Saba Intskirveli в социальной сети facebook

Епископы Грузинской православной церкви
Выпускники богословского факультета Белградского университета
Выпускники Батумской духовной семинарии